Voici la liste des planètes mineures numérotées de 498001 à 499000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 498001 à 499000

498001-498100

498101-498200

498201-498300

498301-498400

498401-498500

498501-498600

498601-498700

498701-498800

498801-498900

498901-499000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000